Артёменко или Артеменко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Артёменко, Александра Ивановна (1928—2010) — советская горнолыжница и тренер.
 Артёменко, Анатолий Павлович (1918—2019) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Артёменко, Анна Фёдоровна (1924—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Артеменко, Василий Трофимович (1910—2001) — украинский художник-график, оформитель, медальер.
 Артёменко, Виталий (род. 1990) — латвийский футболист, вратарь.
 Артёменко, Владимир Георгиевич (род. 1962) — приднестровский государственный деятель, министр экономического развития ПМР.
 
 Артеменко, Константин Григорьевич (1925—2006) — советский и украинский актёр и режиссёр.
 Артёменко, Михаил Васильевич (1922—2003) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 Артеменко, Николай Филиппович (1889—1937) — советский военный деятель, командир корпуса.
 Артёменко, Павел Данилович (1896—1950) — советский генерал-майор.
 Артёменко, Прохор Герасимович (1899—1988) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Артёменко, Степан Елизарович (1913—1977) — полковник, дважды Герой Советского Союза.

См. также 
 Артеменков

Примечания